Vinča – tell zlokalizowany na przedmieściach Belgradu o eponimicznym charakterze dla kultury Vinča.

vinca
Miasta i osady prehistoryczne